NGC 4252 (другие обозначения — UGC 7343, MCG 1-31-45, ZWG 41.76, VCC 289, PGC 39537) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4252
Дева (созвездие)
Спиральные галактики